Alfons Janssens (politicus)
 Alfons Janssens (sportbestuurder)
 Alfons Janssens (zanger)